Aaron Cleare - een Bahamaans atleet
 Jacob Clear - een Australisch kanovaarder
 Clear (Bomb the Bass) - een album van de groep Bomb the Bass
 Clear (label) - een Brits platenlabel, actief 1994-1998